diole
 glikol etylenowy
 glikol dietylenowy
 glikol polietylenowy
 glikol propylenowy